Wyniki Grand Prix Danii, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

To 12 zawody o Wielką Nagrodę Danii, a 4 na stadionie Parken.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Hans Andersen, natomiast rezerwę toru stanowili Charlie Gjedde oraz Kenneth Bjerre. Pierwotnie z numerem 17 miał wystartować Jesper B. Jensen – jednak w meczu Polskiej Ligi Żużlowej nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go ze startu w GP Danii.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (17) Charlie Gjedde (Dania)
 (18) Kenneth Bjerre (Dania)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Jason Crump – lider klasyfikacji przejściowej po 4 eliminacjach cyklu.

Opis 

Turniej wygrał Hans Niklas Andersen, który otrzymał dziką kartę. Duńczyk powtórzył sukces Brytyjczyków Marka Lorama z GP Szwecji 1999 oraz Martina Dukarta z GP Wielkiej Brytanii 2000.

Po raz pierwszy w tym sezonie w finale Grand Prix nie wystąpił żaden Polak. Cała trójka reprezentantów zajęła trzy ostatnie miejsca.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2006

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Danii 2006

Dania
2006
2006 w Danii
Sport w Kopenhadze